Anna Maria Tauscher van den Bosch – religiosa tedesca
 Ellen Tauscher – politica statunitense
 Hansjörg Tauscher – ex sciatore alpino tedesco
 Johann Tauscher – pallamanista austriaco